Каток — розмовна назва ковзанки.

Прізвище 

 Каток Лев Бенціонович — український архітектор.
 Каток Світлана Борисівна — радянська і американська математик, професор Пенсильванського університету.

Див. також 
 Коток